Mužská čtyřhra Poprad-Tatry ATP Challenger Tour 2016 probíhala v polovině června 2016. Do deblové soutěže popradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Roman Jebavý a Jan Šátral, který skončil v úvodním kole na raketách Dlouhého s Martinem.

Vítězem čtyřhry se stala čtvrtá nasazená uruguaysko-kazašská dvojice Ariel Behar a Andrej Golubjev, jejíž členové ve finále zdolali slovensko-český pár Andrej Martin a Lukáš Dlouhý po setech 6–2 a 5–7, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 90 bodů a získali první společný titul na challengerech.

Nasazení párů 
  Julio Peralta /  Hans Podlipnik (1. kolo)
  Tomasz Bednarek /  Sergej Betov (semifinále)
  Mateusz Kowalczyk /  Adam Majchrowicz (čtvrtfinále)
 ' Ariel Behar /  Andrej Golubjev (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Poprad-Tatry ATP Challenger Tour
Sportovní události na Slovensku
ATP Challenger Tour 2016